David Macbeth Moir – scrittore, poeta e medico scozzese
 George Moir Christie – allenatore di rugby a 15 e rugbista a 15 sudafricano
 John Moir – cestista statunitense
 Scott Moir – danzatore su ghiaccio canadese
 Willie Moir – calciatore scozzese